En physique, le terme courant de dérive peut désigner :
 le transport d'Ekman ;
 le courant de dérive ou courant de conduction, seule forme de courant électrique dans un métal et une des deux formes de courants dans un semi-conducteur.